Battaglia di Smolensk – battaglia combattuta nel 1812 durante la Campagna di Russia napoleonica
 Battaglia di Smolensk – battaglia combattuta nel 1941 sul fronte orientale della seconda guerra mondiale
 Battaglia di Smolensk – battaglia combattuta nel 1943 sul fronte orientale della seconda guerra mondiale